Mistrzostwa Świata U-21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2005 – piętnaste mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu jeden. Odbył się w dniach 15–28 sierpnia 2005 roku na Węgrzech. Tytułu zdobytego w 2003 roku broniła reprezentacja Szwecji, zwyciężyła zaś Dania.

Ramowe daty rozegrania mistrzostw zostały opublikowane w listopadzie 2001 roku, zaś prawa do ich organizacji zostały przyznane Węgrom podczas Kongresu IHF w listopadzie 2002 roku po pokonaniu kandydatury norweskiej. Mecze sędziowało trzynaście par arbitrów. Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Mecze o miejsca 1–12 
Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–20 
Grupa I

Grupa II

Faza pucharowa 
Mecz o 19. miejsce

Mecz o 17. miejsce

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2005
2005 w piłce ręcznej
2005 na Węgrzech
Piłka ręczna na Węgrzech